Пётр Иса́ков:
 Исаков, Пётр Ефимович (1900—1957) — советский футболист, тренер.
 Исаков, Пётр Михайлович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Исаков, Пётр Петрович (1888—1956) — советский военный деятель, полковник.